Запружаны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Запружаны — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Запружаны — деревня в Чашникском районе Витебской области.